Gilles Klein est journaliste et blogueur.

Biographie 

Il a travaillé pour Libération, Elle (dont il a été responsable de la rubrique multimédia), Économie matin, Arrêt sur images et il a été photographe chez Sipa Press. Il a tenu une Chronique de la Planète Bleue sur la pollution marine dans l'hebdomadaire La Gueule Ouverte.

En parallèle de son activité journalistique, il s'est très tôt intéressé à Internet (qu'il aurait découvert en 1993). Il a notamment été rédacteur en chef de Pointblog.com qu'il a transformé en Le Monde du blog et a fondé en 1999 la liste de diffusion JournaLISTE réservée aux professionnels des médias.

Selon Le Monde, « en , selon l'étude internationale Edelman/Technorati » Pointblog était « le deuxième blog français le plus influent, derrière celui de Loïc Le Meur ».

Gilles Klein a tenu également un blog intitulé Le Phare.

Notes et références 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Blogueur français